Belgia:
 Châtelet – miejscowość

Francja:
 Le Châtelet – miejscowość

Szwajcaria:
 Châtelet – dawna nazwa gminy Gsteig bei Gstaad

Inne:
 Châtelet – stacja metra w Paryżu
 Châtelet – zamek
 Formacja Chatelet – kabaret

Zobacz też:
 Les Châtelets